Papagianni ist der Familienname folgender Personen:

 Dinitra Papagianni, griechische Archäologin, Historikerin und Kunstwissenschaftlerin 

Siehe auch:
 Papagiannis